Tödliches Spiel steht für:

 Tödliches Spiel (1992) (Frame-Up II: The Cover-Up), US-amerikanischer Film von Paul Leder 
 Tödliches Spiel (Fernsehserie) (Deadly Games), US-amerikanische Fernsehserie (1995) 
 Tödliches Spiel – Would You Rather?, US-amerikanischer Film von David Guy Levy (2012)
 Manhattan Nocturne – Tödliches Spiel, US-amerikanischer Film von Brian DeCubellis (2016)
 Masquerade – Ein tödliches Spiel, US-amerikanischer Film von Bob Swaim (1988)
 Croupier – Das tödliche Spiel mit dem Glück, britischer Film von Mike Hodges (1998)
 Einsatz in Hamburg – Tödliches Spiel,  deutscher Fernsehfilm von Marcus O. Rosenmüller (2008) 

Siehe auch:
 Todesspiel (Begriffsklärung)